Авария Boeing 737 в Денпасаре — авиационная авария, произошедшая 13 апреля 2013 года при посадке самолёта Boeing 737-8GP авиакомпании Lion Air в индонезийском аэропорту Нгурах-Рай в Денпасаре. В аварии никто не погиб. Самолёт рейса 904 в результате приводнился на мелководье и разрушился на две части.

Самолёт 
Boeing 737-8GP с регистрационным номером PK-LKS (заводской — 38728, серийный — 4350) был выпущен в 2013 году и первый полёт совершил 5 февраля. Имел бортовой номер N5515B. 19 февраля в конфигурации Y189 самолёт поступил в компанию Malindo Air, перерегистрирован и получил номер 9M-LNB. С 20 марта начал эксплуатироваться авиакомпанией Lion Air, которая присвоила ему бортовой номер PK-LKS. На день аварии совершил 104 цикла «взлёт-посадка» и налетал 142 часа.

Авария 
Самолёт совершал рейс JT904 из Бандунга в Денпасар. В 12:48 по местному времени (5:48 UTC) Боинг вылетел из . На борту находились 7 членов экипажа (48-летний командир Махлап Газали (; гражданин Индонезии, налетал свыше 15 000 часов), 24-летний второй пилот Чираг Калра (; гражданин Индии, налетал свыше 1200 часов) и 5 стюардесс) и 101 пассажир (95 взрослых, пять детей и один младенец).

Через час с небольшим, в 15:10 (7:10 UTC) самолёт рухнул на мелководье в 1,1 км от торца ВПП аэропорта Нгурах-Рай. От удара об воду фюзеляж разломился на две части. Погода в Денпасаре в этот момент была следующей: ветер направления 150° варьируется между 110° и 270°, 6 узлов, неограниченная горизонтальная видимость, рассеянные кучево-дождевые облака с нижней границей 1700 футов (520 метров), +30 °С. По свидетельству очевидцев в это время шёл дождь.

В результате происшествия получили ранения 46 (по другим данным — 45) человек, однако никто не погиб.

Расследование 
Результаты расследования указали на ошибку пилотов.

Примечания 

События 13 апреля
История Бали
Апрель 2013 года
2013 год в Индонезии
Авиационные происшествия 2013 года
Авиационные происшествия в Индонезии
Денпасар
904
Авиационные происшествия вследствие выкатывания за пределы ВПП